Lener ist der Familienname folgender Personen:

 Slavomír Lener (* 1955), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Werner Lener (* 1941), deutscher Jazzmusiker